Narthex asafoetida är en flockblommig växtart som beskrevs av Falc. ex Lindl. Narthex asafoetida ingår i släktet Narthex, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
asafoetida